Piccoli ist der Familienname folgender Personen:

 Flaminio Piccoli (1915–2000), italienischer Politiker
 Franco De Piccoli (* 1937), italienischer Boxer
 Mariano Piccoli (* 1970), italienischer Radrennfahrer
 Michel Piccoli (1925–2020), französischer Schauspieler
 Roberto Piccoli (* 2001), italienischer Fußballspieler

Daneben ist
 Piccoli Eis ein deutsches Franchiseunternehmen für Eiskremverkauf